Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Boetsch e Guy Forget che hanno battuto in finale Patrik Kühnen e Alexander Mronz 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Udo Riglewski (primo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 Andrej Ol'chovskij /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Arnaud Boetsch /  Guy Forget (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1991
ATP Tour 1991